Taddei ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Taddei (um 1585–1667), Schweizer Komponist und Organist
 Francesco Antonio Taddei (1767–1827), Schweizer Stuckateur, siehe Francesco Antonio Tadey
 Gino Taddei (* 1943), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Giuseppe Taddei (1916–2010), italienischer Opernsänger (Bariton)
 Jacques Taddei (1946–2012), französischer Organist und Pianist
 Rodrigo Taddei (* 1980), brasilianischer Fußballspieler
 Valdir Antônio Taddei (1942–2004), brasilianischer Biologe und Mammaloge